Plaats in Indonesië
 Pagar Dalam (Lemong), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Pagar Dalam (Zuid-Pesisir), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung